Wacław Wolski (1865–1922) – polski inżynier i wynalazca, przedsiębiorca naftowy
 Wacław Wolski (1867–1928) – polski pisarz, poeta i krytyk literacki
 Wacław Wolski (1899–1942) – major pilot Wojska Polskiego i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Walecznych (pięciokrotnie)

Przypisy